Марджорі Блеквуд і С'юзен Лео hanno battuto in фінал Пат Медрадо і Клаудія Монтейру 2-6, 6-1, 6-2.

Основна сітка

Посилання 

Avon Futures of Fort Myers